Scaligeria korshinskyi är en flockblommig växtart som först beskrevs av Vladimir Ippolitovich Lipsky, och fick sitt nu gällande namn av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin. Scaligeria korshinskyi ingår i släktet Scaligeria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
korshinskyi